

Patronyme
 Roberto Carretero, (1975- ); est un joueur espagnol de tennis.
 Ramón Carretero, (1990- ), est un coureur cycliste panaméen.

Homonymie
Homonymie de patronyme